Durković oder Durkovic ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Durkovic (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Vladimir Durković (1938–1972), jugoslawischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Đurković